Falkman är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Falkman (1811–1890), svensk godsägare, rådman och politiker
 Carl Falkman (1913–1987), svensk intendent och författare
 Carl Fredrik Falkman (1840–1907), svensk grosshandlare
 Charlotta Falkman (1795–1882), finlandssvensk författare
 Hans Aron Falkman (1776–1846), svensk borgmästare
 Harald Falkman (1882–1956), svensk arkitekt och sångare
 Henric Falkman (1701–1767), svensk borgmästare och riksdagsman
 Henric Falkman (1734–1809), svensk handelsman och riksdagsman
 Henric Falkman (1774–1839), svensk handelsman och skeppsredare
 Ivar Falkman (1872–1937), svensk marindirektör
 Kaj Falkman (1934–2018), svensk diplomat och författare
 Loa Falkman (född 1947), svensk sångare och skådespelare
 Ludvig Falkman, flera personer
 Ludvig B. Falkman (1808–1891), svensk lantmätare och ämbetsman
 Ludvig Falkman (1849–1908), svensk överste
 Ludvig Falkman (1876–1954), svensk general
 Olena Falkman (1849–1928), svensk sångerska
 Oscar Falkman (1877–1961), svensk industriman
 Per Falkman (född 1942), svensk TV-programledare och TV-producent
 Severin Falkman (1831–1889), svensk-finsk konstnär
 Ulrica Charlotta Falkman (1795–1882), finlandssvensk författare
 Waldemar Falkman (1843–1923), svensk överste

Svenska efternamn